Benatae kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benatae (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Benatae (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar